Hendrikse ist der Familienname folgender Personen:
 Klaas Hendrikse (1947–2018), niederländischer Prediger und Autor
 Maryke Hendrikse (* 1979), kanadische Schauspielerin
 Nathalie Hendrikse (* 1995), niederländische Handballspielerin

Siehe auch:
 Hendrickse